Franciaország
Rivarennes, település Indre megyében
Rivarennes, település Indre-et-Loire megyében